Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2016 – 68. sezon w historii MMŚ. W poprzednim sezonie najlepszym zawodnikiem klasy MotoGP był Hiszpan Jorge Lorenzo. Mistrzem Moto2 został Francuz, Johann Zarco, natomiast zwycięzcą kategorii Moto3 został Brytyjczyk Danny Kent. Na torze w Katalonii podczas piątkowej sesji treningowej zginął kierowca klasy Moto2 – Luis Salom.

Tytuł najlepszego kierowcy najwyższej klasy wyścigowej pozostał w Hiszpanii. Po roku przerwy został nim Marc Márquez, który zdobył tytuł po raz trzeci w klasie MotoGP i piąty w karierze (wliczając Moto2 i Moto3). Marquez objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej po siódmej rundzie, która odbyła się w Katalonii i nie oddał prowadzenia aż do końca. Tytuł zapewnił sobie w Japonii, kiedy to Jorge Lorenzo i Valentino Rossi nie ukończyli wyścigu. Wicemistrzem został siedmiokrotny mistrz klasy MotoGP - Valentino Rossi, który przegrał tytuł o 49 punktów. Trzecie miejsce zajął ustępujący trzykrotny mistrz klasy MotoGP Jorge Lorenzo ze stratą 65 punktów do swego rodaka, zwyciężając w czterech wyścigach.

W klasyfikacji konstruktorów mistrzostwo zdobyła Honda z 16 punktami przewagi nad drugim zespołem Yamaha.

W Moto2 sezon zdominował obrońca tytułu Francuz Johann Zarco, który o 42 punktów wyprzedził drugiego Szwajcara Thomas Lüthi i o kolejne 20 punktów Hiszpana Álex Rins, który wygrał 2 wyścigi. Zarco w sezonie 2016 wygrał 7 wyścigów i 10 razy stawał na podium i obronił tytuł jako drugi zawodnik w historii. Wcześniej tylko Jorge Lorenzo w sezonie 2007 to uczynił.

W klasyfikacji konstruktorów mistrzostwo zdobył Kalex z 450 punktami.

W Moto3 zwycięzcą okazał się zawodnik z RPA Brad Binder, który tytuł zapewnił sobie na cztery wyścigi przed końcem sezonu. Wyprzedził o 142 punkty Włocha Enea Bastianini, który 1 raz wygrał w Japonii, raz skończył na drugim miejscu w San Marino i 4-krotnie kończył na trzecim miejscu. Podium uzupełnił Hiszpan Jorge Navarro, który 2-krotnie zwyciężał w Katalonii i w Aragonii ze stratą 169 punktów.

W klasyfikacji konstruktorów czwarty tytuł w ciągu ostatnich pięciu lat w klasie Moto3 zdobył KTM, który o 32 punkty wyprzedził kolejny zespół Honda.

Nagrody dla zwycięzców zostały tradycyjnie przyznane podczas FIM Gala Ceremony, która odbyła się w Jerez de la Frontera.

Kalendarz

Lokalizacja torów

Testy

Przedsezonowe 
Sezon 2016 rozpoczął się już dwa dni po zakończeniu sezonu 2015, gdyż wówczas odbyły się pierwsze testy przed nowymi zmaganiami, które miały miejsce w Walencji. Następne testy miały miejsce po prawie trzymiesięcznej przerwie i rozpoczęły zasadniczą część przygotowań do sezonu.

Podczas sezonu

Punktacja 
Punkty przyznawane są piętnastu zawodnikom, którzy jako pierwsi przekroczyli linię mety.

MotoGP

Lista startowa

Wyniki

Zwycięzcy 

Źródło: Oficjalna strona MotoGP

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja motocykli 
W tej klasyfikacji pod uwagę brane są punkty najlepszego zawodnika jeżdżącego na danym motocyklu w wyścigu.

Klasyfikacja teamów

Liderzy klasyfikacji motocyklistów

Moto2

Lista startowa

Wyniki

Zwycięzcy 

Źródło: Oficjalna strona MotoGP

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja motocykli 
W tej klasyfikacji pod uwagę brane są punkty najlepszego zawodnika jeżdżącego na danym motocyklu w wyścigu.

Liderzy klasyfikacji motocyklistów

Moto3

Lista startowa

Wyniki

Zwycięzcy 

Źródło: Oficjalna strona MotoGP

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja motocykli 
W tej klasyfikacji pod uwagę brane są punkty najlepszego zawodnika jeżdżącego na danym motocyklu w wyścigu.

Liderzy klasyfikacji motocyklistów

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona MotoGP

!